Storstentjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storstentjärnen, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (9,2 ha)
Storstentjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 713819-170432), sjö i Umeå kommun,  (2,24 ha)
Storstentjärnen (Degerfors socken, Västerbotten, 714868-170611), sjö i Vindelns kommun,  (11,2 ha)
Storstentjärnen, Norrbotten, sjö i Älvsbyns kommun,  (14,2 ha)
Storstentjärnen (Arjeplogs socken, Lappland), sjö i Arjeplogs kommun,  (10,8 ha)
Storstentjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (11,9 ha)
Storstentjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun, 
Storstentjärnen (Åsele socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (6,7 ha)

Se även
Storstenstjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn